Het ATP-toernooi van Newport 1997 (met de officiële naam Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 1997) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Schema enkelspel
  Schema dubbelspel

Newport
ATP-toernooi van Newport